Чемпіонат Австрії 2001—2002 () — 91-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Третій титул чемпіона Австрії здобув Тіроль (Інсбрук).

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2002
Австрія
Австрія
2001 в австрійському спорті
2002 в австрійському спорті